Sveti trije kralji so lahko:

 Sveti trije kralji, tujci, ki so po krščanski zgodbi prišli poklonitii novorojencu Jezusu
 Sveti trije kralji (praznik), po njih imenovan krščanski praznik

Sveti trije kralji so tudi krajevno ime v Sloveniji:

 Sveti Trije Kralji, Radlje ob Dravi
 Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah
 Vrh svetih Treh Kraljev, občina Logatec

Glej tudi 
Smučišče Trije Kralji

Naselja v Sloveniji